Джума́-Джамі́ (, П'ятнична мечеть), або Хан-Джамі́ () — соборна мечеть у Євпаторії (Крим) неподалік від міської набережної. Головна мечеть міста. Названа на честь засновника — хана Девлета I Ґерая.

Споруджена видатним османським архітектором Сінаном з місцевого кримського черепашнику — паралельно зведенню ним Сулейманіє-Джамі у Стамбулі. Будівництво велося у 1552-1564 роках.

Архітектура 
Тип — центральнокупольна споруда, в плані наближається до квадрата. Композиційний принцип — «наростаючі об'єми». З заходу та сходу прилягають два 35-метрові мінарети (обвалилися під час землетрусу, відновлені під час реставрації 1962—1985 років).

Два яруси вікон освітлюють двоповерхові бічні галереї, перекриті плоскими куполами по три в ряд. Центральний зал висотою близько 22 метрів перекрито потужним 11-метровим куполом із 16 вікнами.

Галерея

Виноски

Джерела 
 Про Джума-Джамі (Хан-Джамі) на сайті з історії міста.

Мечеті Криму
Архітектура Кримського ханства
Архітектура Євпаторії
Споруди, спроєктовані Мімаром Сінаном
Культові споруди, побудовані 1564
Засновані в Україні 1564
Османська Україна
Пам'ятки архітектури України національного значення в Криму